Sommelsdijk (plaats) - dorp en voormalige gemeente in  Goeree-Overﬂakkee, Zuid-Holland
 Hr.Ms. Sommelsdijk (1884) - driemaster zeilschip/schroefstoomschip vierde klasse, genoemd naar bovenstaande plaats
 Sommelsdijk (1906) - schip in 1906 gebouwd als Rotterdam; naam in 1909 bij overname door de Holland-Amerika Lijn gewijzigd in Sommelsdijk
 Sommelsdyk (1939) - schip Holland-Amerika Lijn
 Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688) - was een kolonel en gouverneur van Suriname
 François van Aerssen van Sommelsdijck (1669-1740) - was een Nederlandse officier en vlootvoogd
 Fort Sommelsdijk - was een Nederlands koloniaal fort in Suriname